Община Стокпорт () е една от десетте административни единици в област (графство) Голям Манчестър, Северозападна Англия. Населението на общината към 2008 година е 281 000 жители разпределени в множество селища на площ от 126 квадратни километра. Главен град е Стокпорт.

География 
В рамките на областта Голям Манчестър, община Стокпорт граничи с община Темсайд на север и общината на Манчестър Сити на запад.

Градове на територията на общината:

Демография

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

 
Общини в Англия